Марсе́ль Серда́н (; , Сиди-Бель-Аббес, Алжир — , о. Сан-Мигел, Азорские острова) — французский боксёр франкоалжирского происхождения, неоднократный чемпион Франции, чемпион Европы во втором полусреднем весе (1939), чемпион Европы в среднем весе (1939—1942), чемпион мира в среднем весе (1948).

Спортивная карьера 
На любительском ринге провёл 107 боёв, из них выиграл 103 (40 боёв нокаутом и 62 досрочно).
В 1934 году перешёл в профессионалы. За 15 лет профессиональной карьеры провёл 116 боёв и только в 4 потерпел поражение. 64 поединка закончил досрочно, за что получил прозвище «бомбардир из Касабланки». Хотя, как утверждает спортивная пресса и очевидцы его боёв, Марсель Сердан никогда не стремился к нокауту и всегда отличался уважительным и гуманным отношением к своим соперникам, насколько это позволяла специфика бокса.

 Марсель Сердан завоевал титул чемпиона мира в среднем весе, нокаутировав в 12-м раунде Тони Зэйла в Джерси-Сити.

В июне 1949 года, защищая титул чемпиона мира, уступил Джейку Ламотте. В первом же раунде Сердан оказался в нокдауне, получил травму плеча, и в 10-м раунде был вынужден сдаться.

27 октября 1949 года Марсель Сердан отправился в Нью-Йорк на матч-реванш и при подлёте к Азорским островам погиб в авиакатастрофе.

Семья 
В Касабланке его ждала жена Маринетта и сыновья — Марсель, Рене и Поль.

В 1947 году познакомился с Эдит Пиаф. Журналисты не оставили без внимания историю любви двух знаменитостей, и, чтобы разом отделаться от их назойливого внимания, Сердан согласился на пресс-конференцию. Пресс-конференция была короткой — не дожидаясь вопросов, Сердан заявил, что Эдит — его любовница, и любовница только потому, что он женат, и что если бы он не был женат, то Эдит стала бы его женой. На следующий день об Эдит Пиаф и Марселе Сердане не было ни слова ни в одной газете, а сама Пиаф получила невероятных размеров корзину с цветами и запиской: «От джентльменов. Женщине, которую любят больше всего на свете».

Память 
После трагической гибели Сердана в память о нём Пиаф написала песню «Hymne à l'amour» ().

В 1983 году вышел фильм «Эдит и Марсель», снятый режиссёром Клодом Лелушем. Роль Марселя Сердана в фильме сыграл его старший сын — Марсель Сердан-младший, который также был боксёром-профессионалом, но в отличие от отца не снискал на профессиональном ринге ни славы, ни состояния.

В фильме «Жизнь в розовом цвете» роль Марселя Сердана исполнил французский актёр Жан-Пьер Мартинш.

Имя Марселя Сердана занесено в Зал славы боксёров в Лондоне.

Примечания 

Боксёры Франции
Боксёры средней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Чемпионы мира по боксу
Погибшие в авиакатастрофах в Португалии
Члены Международного зала боксёрской славы